Тази страница представя турнира за Националната купа на България по футбол, проведен през сезон 1973/74. Тогава надпреварата носи името Купа на Съветската армия. Победителят получава право на участие в турнира за КНК за следващия сезон.

Предварителен кръг

1/16 финали 

 Отборите се класират направо на полуфиналите, поради участието на техните футболисти на Световното първенство по футбол

1/8 финали

1/4 финали

Допълнителни елиминации 
Играят загубилите четвъртфиналите, за да определят
отборите, които участват в срещата за 7-8 място.

Полуфинали – Първи етап 
Победителите продължават във втори етап, а загубилите – в срещата за 5-6 място

Полуфинали – Втори етап 
Отборите на ЦСКА Септемврийско знаме (София) и Левски-Спартак (София) се включват в турнира от това ниво. Победителите от тези срещи се класират за финала, а загубилите участват в срещата за 3-4 място.

Среща за 7 – 8 място

Среща за 5 – 6 място

Среща за 3 – 4 място

Финал

Източници 
 bulgarian-football.com

7
7